Banquete
Ou ainda:
O Banquete - diálogo platônico

Localidades

Rancho Banquete

Desambiguação